1-й чемпионат мира по спортивной акробатике проводился в Москве, СССР, в 1974 году.

Результаты

Мужские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские парные упражнения

Первое упражнение

Второе упражнение

Мужские групповые упражнения

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские акробатические прыжки

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Женские групповые упражнения

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Смешанные пары

Многоборье

Первое упражнение

Второе упражнение

Ссылки 
 Спортивная акробатика : 1974 Чемпионат Мира
 

Спорт в России в 1974 году
Чемпионаты мира по акробатике
1974 год в Москве